Torrijo del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrijo del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torrijo del Campo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar